Affoltern, quartier de la ville suisse de Zurich ;
 Affoltern, ancien nom, jusqu'en 1860, de Grossaffoltern, commune suisse du canton de Berne.

Voir aussi 
 Affoltern am Albis, commune suisse du canton de Zurich
 District d'Affoltern, district du canton suisse de Zurich
 Affoltern im Emmental, commune suisse du canton de Berne

Homonymie de toponyme